

Resultados por concelho
Os resultados por concelhos no Distrito de Braga foram os seguintes:

Amares

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Barcelos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Braga

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Cabeceiras de Basto

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Celorico de Basto

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Esposende

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Fafe

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Guimarães

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Póvoa de Lanhoso

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Terras de Bouro

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vieira do Minho

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Nova de Famalicão

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Verde

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vizela

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Braga
Autarquicas 2013